kreacjonizm teologiczny – obok materializmu i emanatyzmu jeden z trzech poglądów o pochodzeniu Wszechświata.
 kreacjonizm – zespół poglądów o pochodzeniu świata, cechuje go konkordyzm, próba uzgodnienia historii wszechświata z literalnym odczytaniem biblijnego opisu stworzenia świata.
 kreacjonizm młodej Ziemi
 kreacjonizm ewolucyjny –  uzgadnia pogląd o ewolucji Wszechświata z religijną koncepcją stworzenia.
 kreacjonizm – pogląd o pochodzeniu duszy.
 kreacjonizm – prąd literacki I połowy XX wieku.